Allers ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Allers (1875–1961), norwegischer Segler
 Christian Wilhelm Allers (1857–1915), deutscher Maler, Zeichner und Illustrator
 David Allers (* 1976), deutscher Schauspieler
 Dietrich Allers  (1910–1975), deutscher Nationalsozialist
 Franz Allers (1905–1995), US-amerikanischer Dirigent
 Gerd Allers (1929–2018), deutscher Manager 
 Hans-Günther Allers (* 1935), deutscher freischaffender Komponist
 Jens Allers (* 1974), deutscher American-Football-Spieler
 Roger Allers (* 1949), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Animator
 Rudolf Allers (1883–1963), österreichisch-amerikanischer Psychiater und Psychotherapeut, Psychologe und Philosoph 
 Silke Allers (* 1965), deutsche Politikerin (CDU)
 Theodor Allers (wirksam 1684–1705), deutscher Bildhauer des Barock

Siehe auch:
 Aller (Begriffsklärung)